

Film en televisie 
 Under the Influence (1986), een televisiefilm uit 1986
 Under the Influence (2002), een film uit 2002
 Under the Influence (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de Amerikaanse soapserie Beverly Hills, 90210
 Under the Influence (ER), een aflevering van de televisieserie ER

Muziek 
 Under the Influence (Overkill), een muziekalbum van Overkill uit 1988
 Under the Influence (Wildside), een muziekalbum van Wildside uit 1992
 Under the Influence (Alan Jackson), een muziekalbum van Alan Jackson uit 1999
 Under the Influence (Status Quo), een muziekalbum van Status Quo uit 1999
 Under the Influence (Warrant), een muziekalbum van Warrant uit 2001
 Under the Influence (Rob Swift), een muziekalbum van Rob Swift uit 2003
 Under the Influence (Terra Naomi), een muziekalbum van Terra Naomi uit 2007